Otto von der Howen ist der Name folgender Personen:

* Otto Christopher von der Howen (1699–1775), kurländisch-semgallischer Beamter und Politiker
 Otto Christopher von der Howen (Zeichner), königlich-niederländischer General der Artillerie, Maler und Zeichner
 Otto Hermann von der Howen (1740–1806), kurländischer Politiker